Арме́ро — испанская фамилия. Известные носители:

 Армеро Кортес, Давид (род. 1992) — колумбийский футболист, нападающий.
 Эстифер Армеро, Пабло (род. 1986) — колумбийский футболист, защитник.
 Армеро, Хулио Гаравито (1865—1920) — колумбийский астроном, математик, инженер, экономист.

См. также 
 Армеро (Колумбия)